Ayers ist der Familienname folgender Personen:

 Bill Ayers (* 1944), US-amerikanischer Professor für Pädagogik
 Dick Ayers († 2014), US-amerikanischer Comiczeichner
 Edward L. Ayers (* 1953), US-amerikanischer Historiker
 Henry Ayers (1821–1897), australischer Politiker
 Kevin Ayers (1944–2013), britischer Musiker
 Maurice Ayers (1913–1993), US-amerikanischer Filmtechniker und Spezialeffektkünstler
 Nichole Ayers (* 1988), US-amerikanische Raumfahrtanwärterin und Major
 Nick Ayers (* 1982), US-amerikanischer Politikwissenschaftler
 Roy Ayers (* 1940), US-amerikanischer Musiker
 Roy E. Ayers (1882–1955), US-amerikanischer Politiker
 Theodore Thomas Ayers (1900–1967), Pilzkundler

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Ayers (Florida), im Hernando County
 Ayers (Bond County, Illinois)
 Ayers (Carroll County, Illinois)
 Ayers (Kentucky), im Whitley County
 Ayers (Maine), im Washington County
 Ayers (South Carolina), im Marlboro County – nicht mehr existent
 Ayers (Tennessee), im Dyer County
 Ayers (West Virginia), im Calhoun County
 Ayers Crossroads, im Bradford County, Pennsylvania
 Ayers Hill, im Potter County, Pennsylvania
 Ayers Village, im Essex County, Massachusetts

Sonstiges:
 Ayers Rock, Gesteinsschicht in der zentralaustralischen Wüste
 Ayers Airport, Airport im Shenandoah County, Virginia
 Ayers Shanty Run, Fließgewässer im Potter County, Pennsylvania
 Ayers Pond, See im Merrimack County, New Hampshire
 Ayers Ditch, Kanal im Adams County, Indiana
 Ayers Limestone Quarry, Mine im Belmont County, Ohio
 Ayers Sand Prairie State Nature Preserve, Park im Carroll County, Illinois
 Ron Ayers Classic Cars, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

im NRHP gelistete Objekte:
 Ayers Bank Building, in Jacksonville, Illinois, ID-Nr. 86003178
 Ayers House, in Lewistown, Montana, ID-Nr. 86000061
 Ayers-Allen House, in Metuchen, New Jersey, ID-Nr. 85002002
 Ayers-Little Boarding House, in Carnesville, Georgia, ID-Nr. 08000292

Siehe auch:
 Ayers Lake